Färgelanda (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Färgelanda (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente.